Sergio Casal e Emilio Sánchez hanno battuto in finale Rick Leach e Jim Pugh per walkover.

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (semifinali)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (Campioni)
 Kevin Curren /  David Pate (quarti di finale)
 Rick Leach /  Jim Pugh (finale)
 Andrés Gómez /  Anders Järryd (terzo turno)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (primo turno)
 Kelly Evernden /  Johan Kriek (secondo turno)

 Miloslav Mečíř /  Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Wally Masur /  Mark Woodforde (secondo turno)
 Guy Forget /  Henri Leconte (terzo turno)
 Paul Annacone /  Patrick McEnroe (quarti di finale)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (primo turno)
 Scott Davis /  Jakob Hlasek (terzo turno)
 Peter Doohan /  Jim Grabb (terzo turno)
 Joakim Nyström /  Mikael Pernfors (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1988